La colline a des yeux est le titre de plusieurs films (la page La colline a des yeux (série de films) en donne une vue d'ensemble) :
 La colline a des yeux () est un film américain réalisé par Wes Craven en 1977 ;
 La colline a des yeux 2 () est un film américain réalisé par Wes Craven en 1985 ;
 La colline a des yeux () est un film américain, remake de la version de 1977, réalisé par Alexandre Aja en 2006 ;
 La colline a des yeux 2 () est un film américain, suite de la version de 2006, réalisé par Martin Weisz en 2007.